Грядівська сільська рада — Волинська область, Іваничівський район
 Грядівська сільська рада — Львівська область, Жовківський район